Oláh Tibor

Oláh Tibor (1921–1996) irodalomtörténész
Oláh Tibor (1928–2002) zeneszerző
Oláh Tibor (1950) fotográfus
Oláh Tibor (Gyetva, Szlovákia, 1952. május 30.) roma származású magyar festő
Oláh Tibor (?) a Gesarol együttes gitárosa
Oláh Tibor színész, a Budapesti Operettszínház tagja